Encrucijada bezeichnet:

 Encrucijada (Kuba), Stadt in Kuba
 Encrucijada (Catamarca), Ort in Argentinien
 Encrucijada (Film), mexikanischer Film aus dem Jahr 1956

siehe auch:
 La Encrucijada